Кривцо́в (Кривцова) — русская фамилия.

Кривцов 
 
 Кривцов, Анатолий Иванович (1933—2010) — советский и российский геолог.
 Кривцов, Андрей Дмитриевич — генерал-лейтенант (1858), Георгиевский кавалер (1843).
 Кривцов, Антон(-Иржи) Мирославович (род. 1967) — российский учёный-механик.
 
 Кривцов, Вячеслав Андреевич (род. 1941) — советский и российский географ.
 Кривцов, Дмитрий Иванович (род. 1985) — украинский велогонщик.
 
 Кривцов, Иван Алексеевич (в монашестве Иаков; ок. 1797—1876) — подвижник, основатель богоугодных заведений в Бессарабской губернии.
 Кривцов, Игорь Юрьевич (1928—2002) — российский учёный, генеральный директор НПО «Гранит».
 Кривцов, Милий Витальевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 17 июня 1901.
 Кривцов, Никанор Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3108; 26 ноября 1816.
 Кривцов, Никита Сергеевич (род. 2002) — российский футболист.
 
 
 
 Кривцов, Степан Саввич (1885—1944) — профессор МГУ, один из идеологических лидеров пролеткульта.
 Кривцов, Юрий Иванович (род. 1979) — украинский и французский велогонщик.
 Кривцов, Яков Васильевич (1854 — после 1917) — архитектор, общественный деятель

Кривцова 
 Кривцова, Елизавета Олеговна (род. 1978) — латвийский юрист и правозащитник.
 Кривцова, Лариса Валентиновна (род. 1949) — российская телеведущая, журналист, медиаменеджер, продюсер и режиссёр.

Двойная фамилия 
 Кривцова-Гракова, Ольга Александровна (1895—1970) — советский археолог.

См. также 
 Кривченко
 Кривченков
 Кривченково